„Duquesne” – nazwa francuskich okrętów

Miejscowości w USA:
 Duquesne – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Duquesne – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny

Ludzie:
 Abraham Duquesne
 Ange Duquesne-Menneville